Het seizoen 2022/23 van de Franse Ligue 1 is de 85ste editie van de hoogste professionele Franse voetbalcompetitie sinds de oprichting in 1933. Door sponsoring van Uber Eats heet de competitie officieel Ligue 1 Uber Eats. In het voorgaande seizoen waren AS Saint-Étienne, FC Metz en Girondins de Bordeaux gedegradeerd en Toulouse FC, AC Ajaccio en AJ Auxerre gepromoveerd.

Aangezien de FIFA WK 2022 op 21 november begint, zal de laatste ronde voor de pauze worden gehouden op 12-13 november. De competitie wordt vervolgens hervat op 27 december. Aan het einde van het seizoen zullen vier clubs degraderen naar de Ligue 2, aangezien het aantal clubs vanaf het seizoen 2023-2024 wordt teruggebracht tot 18. Hierdoor zullen er aan het einde van het seizoen geen play-offs worden gehouden.

Paris Saint Germain is de titelverdediger.

Reguliere competitie

Eindstand

Uitslagen 

Competitievoetbal 2022/23
Franse voetbalcompetitie